Seznam guvernerjev Louisiane.

Prva francoska doba 
 Sieur Sauvole de la Villantry 1699-1701
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 1701-1713
 Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac  1713-1716
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 1716-1717
 Jean-Michel de Lespinay 1717-1718
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 1718-1724
 Pierre Dugué de Boisbriand 1724-1726
 Étienne de Périer 1726-1733
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 1733-1743
 Pierre de Cavagnal, Marquis de Vaudreuil 1743-1753
 Louis Billouart, Chevalier de Kerlerec 1753-1763
 Jean-Jacques Blaise dé Abbadie 1763-1765
 Charles Philippe Aubry 1765-1766

Prehodna doba tranzicije med Francijo in Španijo 
 Charles Philippe Aubry 1766-1769
 Antonio de Ulloa 1766-1768 (postavila ga Španija, kolonija ga ni priznala)

Španska doba 
 Alejandro O'Reilly (Kapitan General) 1769
 Luis de Unzaga 1770-1777
 Bernardo de Galvez 1777-1785
 Estevan Miro 1785-1791
 Francisco Luis Hector, Baron de Carondelet 1791-1797
 Manuel Gayoso de Lemos 1797-1798
 Sebastian de la Puerta y O'Farril, Marquis de Casa Calvo 1799-1801
 Juan Manuel de Salcedo 1801-1803

Druga francoska doba 
 Pierre Clement de Laussat 1803

Teritorij ZDA 
Od leta 1804 do 1812 je bila današnja Louisiana poimenovana Teritorij Orleans. Takratni Teritorij Louisiana je bil proti severu in ni zajemal današnje Louisiane.

 William Charles Cole Claiborne 1803-1812

Prva doba državnosti

Doba ameriške državljanske vojne

Guvernerji KDA v Louisiani
 Thomas Overton Moore Demokrat 1862-1864 
 Henry W. Allen Demokrat 1864-1865

Guvernerji ZDA v Louisiani 
 George F. Shepley 1862-1864
 Michael Hahn Republikanec 1864-1865

Doba obnove

Druga doba državnosti 

Louisiana 
Louisiana